

Astronomia
193 Ambrosia – asteroide della fascia principale

Aziende
Ambrosia Software – produttore software statunitense

Biologia
Ambrosia – genere di piante erbacee della famiglia delle Compositae
Ambrosia – nome comune di Chenopodium ambrosioides, pianta erbacea del genere Chenopodium.
Ambrosia – fungo presente nei nidi di uccelli

Cucina
 Ambrosia – dolce statunitense

Mitologia greca
Ambrosia – cibo degli dèi
Ambrosia – ninfa, una delle Iadi

Musica
Ambrosia – gruppo musicale statunitense
 Ambrosia – album di Art Farmer del 1984
Ambrosia – canzone screamo degli Alesana

Onomastica
Ambrosia – forma femminile del nome proprio di persona italiano Ambrogio

Altro 
 Ambrosia – film del 2012 diretto da Baharak Saeid Monir